Le ballon-chasseur peut désigner :
 le jeu de la balle aux prisonniers ;
 le jeu de la balle au chasseur.